Субпрефектура Сантана-Тукуруви () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северной части города. Общая площадь 34,7 км². Численность населения — 304 062 жителя.

В составе субпрефектуры Сантана 3 округа:
 Сантана (Santana)
 Тукуруви (Tucuruvi)
 Мандаки (Mandaqui)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Сантана